O Rocketman é um protótipo de automóvel de porte mini apresentado pela marca MINI, do grupo alemão BMW, na edição de 2011 do Salão de Genebra.

Ligações externas
Fotos e informações sobre o modelo Autoblog (em inglês)

Rocketman